Румфорд, Бенджамин Томпсон — англо-американский учёный и изобретатель, авантюрист, государственный и общественный деятель ряда стран. 
 Румфорд — крупный ударный кратер в южном полушарии обратной стороны Луны.

См. также 
 Медаль Румфорда — ежегодная награда, присуждаемая Лондонским королевским обществом за выдающиеся исследования в области физики.
 Премия Румфорда — научная награда Американской академии искусств и наук.